Située entre la villa Appia et la nouvelle via Appia, la villa des Quintili présente les ruines d’une ancienne propriété d’une riche famille romaine.

Elle appartenait aux frères Quintilii, Sextus Quintilius Condianus et Sextus Quintilius Valerius Maximus qui furent consuls en 151. Très appréciés de Marc Aurèle, les Quintilii et leurs enfants étaient des figures de l'aristocratie sénatoriale en même temps que des soutiens à l'empereur.

En 182, les Quintilii sont mis à mort par l'empereur Commode qui confisque tous leurs biens, y compris la villa qui sera intégrée aux propriétés impériales pendant trois siècles. Lors des émeutes frumentaires qui accompagnèrent la chute du favori Cléandre, Commode séjourne dans la villa. L'empereur y est assassiné par Narcisse en 192.

D'importantes campagnes de fouilles au  permettent de découvrir dans la villa de nombreuses tombes et objets historiques qui seront exposés dans les musées du Louvre, du Vatican

Les fouilles de 1828 ont aussi permis d'attribuer sans aucun doute possible la villa aux Quintilii : on a retrouvé leur nom sur des tuyaux en plomb.

Liens externes

Quintili
Monument romain à Rome
Site archéologique dans le Latium
Decennium
Musée d'État en Italie
Quintili